Мтеж  —  деревня в Псковской области, Серёдкинская волость Псковского района
 Мтеж  —  полуостров между Псковским и Тёплым озёрами
 Старый Мтеж  —  остров в Псковском озере